Ernst Ligthart (Zeist, 2 juni 1969) is een Nederlands bestuurder, advocaat en commissaris die bekendheid kreeg als bestuurder en lid van de Raad van commissarissen bij AFC Ajax.

Loopbaan 
Ligthart studeerde rechten en economie aan de Universiteit Utrecht en was vervolgens werkzaam als advocaat. Tussen 2009 en 2015 was Ligthart bestuursvoorzitter bij een advocaten- en notariskantoor. In 2011 was Ligthart interim-bestuurslid bij AFC Ajax, nadat het toenmalige bestuur opstapte in wat de ‘fluwelen revolutie’ van Johan Cruijff werd genoemd. In 2012 trad Ligthart toe in de Raad van commissarissen van Ajax NV onder leiding van Hans Wijers. Naast zijn advocatenpraktijk en commissariaat is Ligthart actief in het bedrijfsleven en was hij een periode (2015 - 2019) lid van de RVC van de Johan Cruijff ArenA.

Ligthart volgde Sportleadership aan de Nyenrode Business Universiteit, geeft lezingen en was lid van de tuchtcommissie amateurvoetbal van de KNVB.

Privé 
Ligthart is gehuwd en heeft drie kinderen.

Voorzitter van AFC Ajax
Nederlands voetbalbestuurder
Nederlands advocaat